Antonii ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Battista degli Antonii (1636–1698), italienischer Komponist des Barock
 Pietro degli Antonii (1639–1720), italienischer Komponist und Kapellmeister